Vlecht (bindtechniek), een manier om materiaal als touw te bundelen;
 Vlecht (steenhouwen), een steenhouwgereedschap;
 Vlechtsels, producten van een industriële vlechtmachine.